Восьмая поправка к Конституции США (1791) — часть Билля о правах, запрет чрезмерных залогов и штрафов, жестоких и необычных наказаний.
 Восьмая поправка к Конституции Ирландии (1983) — запрет на совершение абортов.

См. также